Дедюлин — русская фамилия.

Известные носители 
Представители дворянского рода Дедюлиных:
 Дедюлин, Александр Яковлевич (1820—1891) — русский военный деятель, генерал-лейтенант (1878).
 
 Дедюлин, Иван Михайлович (1899—1977) – биохимик, доктор наук, профессор.
 Дедюлин, Николай Александрович (1848—1912) — русский судебный деятель, сенатор, первоприсутствующий в департаменте герольдии.
 Дедюлин, Сергей Владимирович (род. 1950) — историк, журналист, литератор, участник неофициальной культурной жизни Ленинграда. Сын В. И. Дедюлина.
 Дедюлин, Яков Иванович (1772—1832) — российский командир эпохи наполеоновских войн.

 Также
 Дедюлина, Вера Григорьевна (более известна под фамилией Булочко; 1917—1981) — советская фехтовальщица, мастер спорта, неоднократная чемпионка СССР (рапира, эспадрон), тренер-преподаватель по фехтованию.